Ca' Foscari – palazzo di Venezia
 Università Ca' Foscari Venezia – università di Venezia